Bedouin steht für:

 Bedouin, Markenname des britischen Automobilherstellers Central Vehicles Conversions
 HMS Bedouin (F67), britisches Kriegsschiff
 Rinspeed Bedouin, Konzeptfahrzeug von Rinspeed

Bédouin ist der Familienname folgender Person: 
 Jean-Louis Bédouin (1929–1996), französischer Schriftsteller und Literaturkritiker

Siehe auch:
 Bedouin Soundclash, kanadische Band
 Beduinen